Estero de Las Cadenas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Estero de Las Cadenas (vattendrag, lat -34,30, long -71,45), Región de O'Higgins, 
 Estero de Las Cadenas (vattendrag, lat -34,19, long -70,84), Región de O'Higgins, 

Robotskapade Chileförgreningar